Fucsia – colore
 Fucsia – nome comune del genere di piante Fuchsia
 Fucsia – rivista di moda colombiana

Pagine correlate
Fuchsia (disambigua)

Altri progetti